Truckenbrod ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Truckenbrod (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Joan Truckenbrod (* 1945), US-amerikanische Installationskünstlerin
 Michael Truckenbrod (auch: Truckenbrot; 1756–1793), bayerischer Schriftsteller und Historiker

Siehe auch:
 Truckenbrodt